Amiral Ouchakov peut faire référence à plusieurs navires nommés en l'honneur de l'amiral Fiodor Fiodorovitch Ouchakov :
 , un cuirassé de la  (1895-1905) ;
 , un croiseur de la  (1953-1987) ;
  (anciennement Kirov), un croiseur lance-missiles de la  (1980-2003).

Voir aussi 
 Amiral Ouchakov, un film de Mikhaïl Romm réalisé en 1953

Nom de bateau de la Marine russe